

Жінки 
 Юматова Ганна Тихонівна (1924—1988) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Юматов Василь Степанович (?-1848) — російський краєзнавець-історик, етнограф, громадський діяч.
 Юматов Володимир Сергійович (* 1951) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації.
 Юматов Георгій Олександрович (1926—1997) — російський актор; народний артист Росії.
 Юматов Павло Борисович (* 1974) — російський футболіст, півзахисник.